Theocracy steht für:

 Theocracy (Band), eine christliche Power- und Progressive-Metal-Band aus den Vereinigten Staaten
 Theocracy (Computerspiel), ein RTS-Computerspiel entwickelt von Philos Laboratories

Siehe auch: 
 Theokratie, eine Herrschaftsform, bei der die Staatsgewalt allein religiös legitimiert wird.